9-й чемпионат Польши проходило с 7 по 28 октября 1951 года в Лодзи.

В турнире приняли участие 16 шахматистов. Победителем соревнования стал Б. Слива, прошедший турнир без поражений и на очко опередивший ближайших конкурентов Э. Арламовского и Х. Шапеля. Слива открыл свою серию из четырех рядовых побед в чемпионатах Польши. Эту серию до сих пор никому не удалось повторить. После подсчета коэффициента Бергера серебряная медаль турнира была отдана Э. Арламовскому, бронзовую получил Х. Шапель. Чемпионы Польши прошлых лет В. Бальцарек, К. Плятер и К. Макарчик выступили в данном соревновании со средним успехом.

Таблица

Ссылки 
 IX Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1951
 9. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1951 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам